Григорий Глинка:
 Глинка, Григорий Андреевич (1776—1818) — филолог, поэт, прозаик, переводчик; статский советник.
 Глинка, Григорий Вячеславович (1862—1934) — российский государственный деятель, тайный советник, сенатор.